Brandscheid (Eifel), een plaats in het district Bitburg-Prüm in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Brandscheid (Westerwald), een plaats in het district Westerwaldkreis in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts